Indochine kan syfta på:

Indochine (musikgrupp) – franskt new wave band bildat 1981
Indochine (film) – fransk Oscarsbelönad film från 1992
 Indo-Chine française – en del av Franska kolonialimperiet mellan åren 1887 och 1954 i Sydostasien, se Franska Indokina